Река в овраге Берёзовый – многозначный термин:

 Река в овраге Берёзовый, приток Терешки 
 Река в овраге Берёзовый, приток Чепурки 
 Река в овраге Берёзовый, приток Щелкана